Het twaalfde wereldkampioenschap korfbal wordt gehouden in 2023 in Taiwan.

Gekwalificeerde landen 

Wereldkampioenschap korfbal
Korfbal in 2023